Камалов — прізвище тюркського походження. Відомі носії:

 Камалов Азат Ахмадуллович (1937—2007) — радянський і російський філолог, доктор філологічних наук, фахівець в області башкирського мовознавства.
 Камалов Герберт Леонович ( 1940) — радянський і український хімік, академік Національної академії наук України. Заслужений діяч науки і техніки України (1992), доктор хімічних наук (1982).
 Камалов Євген Віталійович ( 1984) — офіцер ЗСУ, доктор філософії.
 Камалов Каллібек ( 1926) — радянський державний діяч, Депутат Верховної ради Узбецької РСР 7—9-го скликань (1966—1979). Депутат Верховної Ради СРСР 6—11-го скликань (1962—1966).
 Камалов Карім Джамалович (1954—2020) — узбецький державний діяч, депутат Олій Мажлісу 2-го скликання (1999—2004).
 Камалов Рафік Ханафійович ( 1950) — радянський і український військовий стоматолог. Заслужений лікар України (1996), кандидат медичних наук (2006), полковник медичної служби.
 Камалов Сабір (1910—1990) — радянський державний та партійний діяч, перший секретар ЦК КП Узбекистану (1957—1959). Депутат Верховної Ради СРСР 2—5-го скликань (1946—1962).
 Камалов Хаджимурад Магомедович (1965—2011) — російський журналіст, засновник та власник газети «Черновик».

Камалова 
 Зульфія Камалова ( 1969) — австралійська і татарська співачка.

Примітки 

Тюркські прізвища